Coerenza – nelle lingue naturali, criterio di testualità orientato ai significati
 Coerenza – proprietà delle teorie formali
 Coerenza – proprietà delle onde elettromagnetiche
 Coerenza – qualità della persona umana
 Coerenza – caratteristica della probabilità bayesiana sviluppata da Bruno de Finetti
 Coerenza – singolo di Umberto Tozzi del 1997

Pagine correlate
Incoerenza